EV30 peut faire référence à :
 (16383) 1981 EV30, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (25838) 2000 EV30, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Maxus EV30, une fourgonnette du constructeur chinois Maxus.